Léon Lhoest kan betrekking hebben op:

 Léon Lhoest (ondernemer) - Nederlands fabrieksdirecteur
 Léon Lhoest (wielrenner) - Belgisch wielrenner